Сан-Ніколау (, «святий Миколай») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Ніколау (Бразилія) — муніципалітет.
 Сан-Ніколау (острів)

Сан-Ніколау (Віла-Реал) — парафія.
 Сан-Ніколау (Лісабон) — парафія.
 Сан-Ніколау (Марку-де-Канавезеш) — парафія.
 Сан-Ніколау (Порту) — парафія.
 Сан-Ніколау (Сантарен) — парафія.